Медве́дковская улица

 Медведковская улица — улица в Зеленограде.
 Медведковская улица — бывшая улица в бывшем городе Бабушкине: ныне Тенистый проезд и Ленская улица в Москве.

См. также 
 Медведковское шоссе — шоссе в Москве.